

Anno 
 1956 – (MCMLVI in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1956 a.C.

Matematica 
 1956 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1956 Artek – asteroide della fascia principale del sistema solare.